

Cinema
Mandy  – film britannico del 1952
Mandy  – film statunitense del 2018

Musica
Mandy  – canzone di  Irving Berlin del 1919
Mandy  – canzone di  Barry Manilow del 1974
Mandy  – canzone dei Jonas Brothers del 2006

Onomastica
Mandy  – forma diminutiva inglese del nome proprio di persona Amanda

Personaggi
Mandy  – personaggio del manga Kimba - Il leone bianco

Televisione
Mandy – serie televisiva britannica trasmessa da BBC Two dal 2019